

Patronymie 

 Willem van de Sande Bakhuyzen : (1957-2005), est un réalisateur néerlandais,
 Matthijs van de Sande Bakhuyzen : (1988*), est un acteur néerlandais,